Existen dos batallas acontecidas en este monte barcelonés:

Batalla de Montjuic acontecida en la Sublevación catalana de 1640 y que dio inicio a la Guerra de los Segadores.
Batalla de Montjuic acontecida en la Guerra de Sucesión Española.